Cholodenko ist der Familienname folgender Personen:

 Arn-Mojsche Cholodenko (1828–1902), russisch-jüdischer Violinist und  Klezmer-Musiker
 Lisa Cholodenko (* 1964), US-amerikanische Filmemacherin
 Marc Cholodenko (* 1950), französischer Dichter, Schriftsteller und Übersetzer
 Wadym Cholodenko (* 1986), ukrainischer Pianist